1971 Голяма награда на Великобритания е 22-рото за Голямата награда на Великобритания и шести кръг от сезон 1971 във Формула 1, провежда се на 17 юли 1971 година на пистата Силвърстоун близо до град Силвърстоун, Великобритания.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Великобритания